Fujin ist

eine Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Fujin (Jiamusi);
der japanische Gott des Windes, siehe Fūjin;